El Gran Premi de França de motociclisme 2009 va ser el quart gran premi de la temporada 2009 de motociclisme. Es va disputar entre el 15 i el 17 de maig del 2009 al Circuit Bugatti a Le Mans, França.

Resultats MotoGP

Resultats 250cc

Resultats 125cc 

França